Это слово имеет несколько значений:

 Агуда, основатель династии чжурчжэней
 Агуда (ЛГБТ-организация в Израиле)
 Агуда  — район (фрегезия) в Португалии